Акайский сельский округ () — название административно-территориальных единиц третьего уровня в Казахстане:
 Акайский сельский округ — сельский округ в Алгинском районе Актюбинской области.
 Акайский сельский округ — сельский округ в Кармакшинском районе в Кызылординской области.